Os Bará (também conhecidos como Bara tukano ou Waípinõmakã) são um povo indígena que vive na Colômbia e no Brasil. Com uma população total de 326 pessoas, fazem parte da família linguística Tukano.

Bibliografia

Ligações externas 
 
Acervo Etnográfico Museu do Índio - Barás

Povos indígenas da Colômbia
Povos indígenas do Brasil
!Mais Teoria da História na Wiki (Povos originários)